Mämmedowa ist der Familienname folgender Personen:

 Aýna Mämmedowa (* 1988), turkmenische Leichtathletin
 Gülşat Mämmedowa (* 1964), turkmenische Politikerin
 Gunça Mämmedowa, turkmenische Politikerin
 Laçyn Mämmedowa (* 1980), turkmenische Künstlerin